Рожковский сельский округ

Рязанская область 

 Рожковский сельский округ Рязанского района (до 2006 года)
 Рожковский сельский округ Сасовского района